Южная оперативная группа - оперативное войсковое соединение РККА, создававшееся во время Великой Отечественной войны на разных направлениях

 Южная оперативная группа Ленинградского фронта - переименованный 25 августа 1941 года Лужский участок обороны, расформирована 16 сентября 1941 года; 
 Южная группа 3-й ударной армии - действовала в ходе Невельской операции и дальнейших боях в районе Езерище в октябре-ноябре 1943 года
 Южная оперативная группа 7-й армии - создана в июле 1941 года из той части армии, которая действовала южнее Петрозаводска, отступая к Свири, в октябре 1941 года переименована в 1-ю оперативную группу 7-й армии.

Также Южной оперативной группой может называться группа войск 4-й армии, сосредоточенная в ноябре 1941 года южнее Тихвина, для отличия от подобной группы, сосредоточенной севернее Тихвина.

Оперативные группы СССР во время Великой Отечественной войны